| points de départ =Nasbinals / Avignon
 | type             =Sentier de grande randonnée (GR)
 | dénivelé         =Positif cumulé : Négatif cumulé : 
 | altitude maximale= Buron de Rosière-Haute ()
 | altitude minimale= Bégude de Vers-Pont-du-Gard ()
 | difficulté       =moyenne (chemin en moyenne montagne)
 | mois             =de mars à octobre
 | attractions      =sentier à vocation historique sur les lieux de mémoire d'
 | dangers          =passage de ruisseaux en période d'orage cévenol
}}

Le chemin  est le nom donné à un chemin de grande randonnée. Il retrace la vie et l’œuvre de Guillaume Grimoard devenu pape sous le nom d'Urbain V. Ce chemin, qui se situe sur la bordure sud-est du Massif central, a la particularité de relier quatre sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO que sont les chemins de Compostelle, les Causses et les Cévennes, le pont du Gard et l'ensemble architectural avignonnais du Palais des Papes et du pont Saint-Bénézet.

Histoire 
Ce chemin homologué en tant que GR le  sous le nom de « Chemin Urbain V », est géré par l'Association des amis du bienheureux pape .

Depuis 2015, le chemin  fait partie du Réseau des grands itinéraires pédestres de France (RGIPF).

Itinéraire 
vignette|gauche|Panneaux de balisage. du GR chemin Urbain V au pont de Quézac (Lozère).

Partant de Nasbinals, le chemin mène jusqu'en Avignon en . Il se parcourt en   à . Le tracé emprunte les sentiers de l'Aubrac, de la vallée du Lot, des Causses, des Cévennes, des garrigues pour atteindre le Rhône et la cité papale via la vallée du Gardon.

  Dans la Lozère 

 GR 670 

GR 70 Chemin de Stevenson

  Dans le Gard 

 GR 70 Chemin de Stevenson

 GR 61 ''

 GR 6

 GR 63 

  Dans le Vaucluse 

 GR 63

Galerie de photos

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 

 .

Liens externes 
 Association des amis du bienheureux pape 
 Sur les sentiers de randonnées de France
 Carnet de Rando
 Vidéo du parcours "de l'Aubrac à Mende" par "Carnet de Rando"
 Vidéo du parcours "de Mende aux Cévennes" par "Carnet de Rando"
 Vidéo du parcours "1ers pas dans le Gard" par "Carnet de Rando"
 Vidéo du parcours "de Vézénobres au Pont du Gard" par "Carnet de Rando"

Sentier de grande randonnée en France
Tourisme dans le Gard 
Tourisme en Lozère
Urbain V